Příjmení Taufer nosi více různých osobností:

 MVDr. Josef Taufer (1869–1940) – pedagog, vědec a veterinární lékař
 František Taufer (1885–1915) – moravský básník
 Jiří Taufer (1911–1986) – český básník, překladatel a komunistický novinář, syn Františka
 Lutz Taufer (1944- ) – německý politický aktivista a terorista
 Otakar Taufer (1909–1981) – rektor University 17. listopadu, syn Františka a bratr Jiřího

Podobné názvy 
 Tauferova střední odborná škola veterinární, Kroměříž
 Taufel
 Täufer

Externí odkazy